Puchar Francji w piłce nożnej mężczyzn 2000/2001 – 84. edycja rozgrywek, mających na celu wyłonienie zdobywcy piłkarskiego Pucharu Francji, zorganizowana przez Francuski Związek Piłki Nożnej (FFF) w sezonie 2000/01. Przystąpiło do niej 6375 drużyn klubowych.

1/32 finału

1/16 finału

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały 
 FC Nantes - RC Strasbourg 1-4
 Amiens SC - Troyes AC 0-0, kar. 4-2

Finał 
 RC Strasbourg - Amiens SC 0-0, kar. 5-4

Bibliografia 
 Wyniki na rsssf.com

Puchar Francji w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2000 we Francji
2001 we Francji